Le tournoi El Gouna International féminin 2018 est l'édition féminine 2018 du tournoi de squash El Gouna International qui se déroule à El Gouna du 20 au 27 avril 2018. Cette édition fait partie des PSA World Series, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée. Il s'agit de la première édition féminine de ce tournoi jusqu'alors exclusivement masculin.

Omneya Abdel Kawy fait son retour à la compétition, absente depuis janvier 2017 en raison d'une maternité.

Le  tour voit la première défaite sur le circuit de Nicol David face à Joshna Chinappa et la défaite surprise de Joelle King récente lauréate des Jeux du Commonwealth.

Les quatre premières têtes de série se retrouvent en demi-finale et la finale, revanche du championnats du monde, voit Raneem El Weleily l'emporter face à la  mondiale Nour El Sherbini.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2017-2018 de la PSA
 El Gouna International masculin 2018

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2018
Sport en Égypte en 2018
Sport en avril 2018
PSA World Series 2018